Холмого́рова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 Холмогорова, Алла Борисовна — доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией клинической психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии.
 Холмогорова, Вера Васильевна (род. 1988) — российский журналист, корреспондент журнала «Эксперт».
 Холмогорова, Елена Сергеевна (род. 1952) — российский литератор, сотрудник журнала «Знамя».
 Холмогорова, Мария Викторовна (род. 1973) — российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Холмогорова, Наталия Леонидовна (род. 1976) — российский общественный деятель, переводчик, журналист, директор правозащитного Центра «РОД», правозащитница, представляющая национал-демократический сектор оппозиции.